Italienisch-Äthiopischer Krieg oder Italienisch-Abessinischer Krieg bezeichnet die Geschichtsschreibung mehrere militärische Konflikte zwischen Italien und Äthiopien:

 Italienisch-Äthiopischer Krieg (1886–1889), auch Eritreakrieg
 Italienisch-Äthiopischer Krieg (1895–1896), auch Tigraykrieg
 Italienisch-Äthiopischer Krieg (1935–1941), in der deutschsprachigen Forschung als Abessinienkrieg bezeichnet